Села:
 Дідківці — Житомирська область, Житомирський район
 Дідківці — Хмельницька область, Білогірський район

Див. також 
 Дідківський